Àmir forma part del nom de molts personatges:

 Abd-al-Aziz ibn Abd-ar-Rahman ibn Abi-Àmir al-Mansur al-Mútamin Dhu-s-Sabiqatayn, més conegut simplement com a Abd-al-Aziz al-Mansur, rei amírida de Balànsiya
 Abd-Al·lah ibn Hàndhala ibn Abi-Àmir al-Ansarí, també conegut com a Ibn al-Ghassil o, simplement, com Abd-Al·lah ibn Hàndhala, cap de la revolta de Medina (682-683) contra el califa Yazid I
 Abd-ar-Rahman ibn Muhàmmad ibn Abi-Àmir, més conegut com a Abd-ar-Rahman Sanxuelo, hàjib amírida del califat de Còrdova
 Abu-Abd-ar-Rahman Abd-Al·lah ibn Àmir ibn Qurayx, més conegut simplement com a Abd-Al·lah ibn Àmir, general àrab
 Abu-Alí Mansur ibn al-Mustalí al-Àmir bi-ahkam-Al·lah, califa fatimita al Caire
 Abu-Àmir Muhàmmad ibn Abi-Àmir al-Maafirí, més conegut com a Almansor, militar i polític andalusí
 Abu-Àmir Yússuf ibn Àhmad ibn Hud al-Mútaman, emir de Saraqusta
 Abu-l-Aixbal ad-Dirgham ibn Àmir ibn Sawwar, més conegut senzillament com a Dirgham, emir i visir fatimita d'Egipte
 Abu-l-Yaqzan Ammar ibn Yàssir ibn Àmir ibn Màlik, més conegut simplement com a Ammar ibn Yàssir, company del profeta Muhàmmad
 Abu-Marwan Abd-al-Màlik ibn Muhàmmad ibn Abi-Àmir al-Maafirí al-Mudhàffar, més conegut simplement com a Abd-al-Màlik al-Mudhàffar o Abd-al-Màlik ibn Abi-Àmir, hàjib amírida del califat de Còrdova
 Abu-Ubayda Àmir ibn Abd-Al·lah ibn al-Jarrah, més conegut com a Abu-Ubayda ibn al-Jarrah, company del profeta Muhàmmad
 Amir I, emir tahírida del Iemen
 Amir II, emir tahírida del Iemen
 Àmir (o Uwàymir) ibn (al-)Hulays, conegut com a Abu-Kabir al-Hudhalí, poeta àrab
 Hàndhala ibn Abi-Àmir, conegut com a Ghassil al-Malàïka, company del profeta Muhàmmad
 Tamman ibn Àmir ibn Àhmad ibn Ghàlib ibn Tammam ibn Àlqama, polític andalusí

El nom Àmir també forma part del nom de grups humans:
 Àmir, tribu sud-aràbiga
 Amir ben Sasaa, confederació tribal de l'Aràbia centro-occidental
 Banu Abi-Àmir o amírides, llinatge andalusí
 Banu Amir, tribu nòmada d'Eritrea
 Djadhima ibn Amir, antiga tribu àrab

Nota